Индрабхути (Индра + бхути):

 Индрабхути — имя нескольких царей страны Уддияна (ныне северная Индия):
 Индрабхути Великий (VI век)
 Индрабхути II (VI—VII века)
 Индрабхути III (конец IX века).
  — в буддизме именование многих последователей ваджраяны.
 Индрабхути Гаутама (VI век до н. э.) — ученик основателя джайнизма Махавиры.

Санскритские слова